Untreu, Untreubächlein, Untreue und Untreugraben sind Gewässernamen:

 Untreu (Fluss), linker Zufluss der Bega (Werre) in Brake, Stadt Lemgo, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Untreubächlein, rechter Zufluss der Bibert nach der Friedrichsmühle, Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Untreue (Fluss), bei Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen versinkender Bach 
 Untreugraben (Wolfsgraben), rechter Zufluss des Wolfsgrabens (zum Steinbach, zur Zenn) bei Limbach, Markt Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Untreugraben (Lehenbach), rechter Oberlauf des Lehenbach (Main) bei Forst, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Untreue